Występy w europejskich pucharach maltańskiego klubu piłkarskiego Valletta FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Valletta FC
Maltańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach